Panamerikanska mästerskapet i landhockey för herrar 2009 var den tredje upplagen av Panamerikanska mästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Chile.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

2009
2009 i Chile
Sportåret 2009
Internationella sportevenemang i Chile
Landhockey i Chile
Sportevenemang i Chile